Добря́нский (Добря́нская) — польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Добрянский, Александр (род. 1978) — российский легкоатлет.
 Добрянский, Александр Флавианович (1889—1965) — советский учёный-химик и геохимик.
 Добрянский, Андрей Николаевич (род. 1972) — украинский футболист и тренер.
 Добрянски (Добрянский), Лев (1918—2008) — американский историк и общественный деятель.
 Добрянский, Флавиан Николаевич (1848—1919) — русский педагог, историк, археолог.

Составные фамилии 
 Добрянский-Сачуров, Адольф Иванович (1817—1901) — карпато-русский общественный деятель, юрист, писатель

Добрянски 
 Добрянски, Пола (род. 1955) — американский государственный деятель.

См. также 

 
 
 
 Добрянка